Championnat de Tunisie masculin de handball, une compétition de handball masculin disputée en Tunisie depuis 1954 ;
 Championnat de Tunisie féminin de handball, une compétition de handball féminin disputée en Tunisie depuis 1962.